Caparra – nel diritto civile è la garanzia contro l'inadempimento nel contratto
 Caparra – termine biblico di origine semitica
 Caparra – sito archeologico situato a Guaynabo in Porto Rico
 Il Caparra – artigiano italiano vissuto negli ultimi anni del Quattrocento a Firenze